

Sigle 
 Gibraltar Broadcasting Corporation – televisione pubblica di Gibilterra
 German Body Composition – un tipo di allenamento coi pesi (Resistance training)
 Green Building Council – Organizzazione no profit per la promozione di una edilizia sostenibile
 G.B.C. – azienda di elettronica operativa dal 1930 alla fine degli anni '80. 
 Game Boy Color – console portatile Nintendo, successore del Game Boy

Codici 
 GBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gasuke (Papua Nuova Guinea)
 gbc – vecchio codice ISO 639-3 della lingua garawa